St. Crucis steht für

Kirchengebäude zu Ehren des Kreuzes Christi (alle evangelisch):
 St. Crucis (Abtsbessingen), Kirche in Abtsbessingen, Thüringen
 St. Crucis (Bad Sooden-Allendorf), Kirche in Bad Sooden-Allendorf, Hessen
 St. Crucis (Berlstedt), Kirche in Berlstedt, Thüringen
 St. Crucis (Heroldishausen), Kirche in der Gemeinde Unstrut-Hainich, Thüringen
 St. Crucis (Espenfeld), Kirche im Ortsteil Espenfeld von Arnstadt, Thüringen
 St. Crucis (Landsberg), Doppelkapelle in Landsberg, Sachsen-Anhalt
 St. Crucis (Thalebra), Kirche in Sondershausen, Thüringen
 St. Crucis, Kirche in Walschleben, Thüringen, siehe Walschleben#Sehenswürdigkeiten
 St. Crucis (Wölfis), Kirche in Wölfis, Thüringen
 St. Crucis (Ziesar), Kirche in Ziesar, Brandenburg

Weiteres:
 Convent St. Crucis, anderer Name für das Kreuzkloster (Braunschweig), Kloster in Braunschweig, Niedersachsen